Олимпийский комитет России на летних Олимпийских играх 2020 года был представлен 336 спортсменами в 26 видах спорта и занял пятое место в общем медальном зачете.

После окончания зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России и в июле 2019 года прислал официальное приглашение для участия в Играх 2020 года в Токио, однако по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) из-за допингового скандала российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не могут выступать под флагом и гимном России. 
В связи с этим Международный олимпийский комитет принял решение, что российские спортсмены выступят на Играх в Токио в составе «сборной Олимпийского комитета России». 

Первоначально Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, в результате чего на Играх в Токио россияне могли выступить под национальным флагом, поскольку окончательное решение по апелляции могло быть не принято до начала Игр, однако из-за пандемии COVID-19 МОК принял решение перенести Игры на 2021 год.

В марте 2020 года Исполком МОК, продолжая политику гендерного равенства на Олимпийских играх, одобрил изменения в протокол церемоний открытия и закрытия Игр, согласно которым у национальных олимпийских комитетов появилась возможность заявить в качестве знаменосцев одного мужчину и одну женщину. На церемонии открытия Игр знаменосцами сборной Олимпийского комитета России стали олимпийский чемпион 2012 года волейболист Максим Михайлов и олимпийская чемпионка 2016 года фехтовальщица Софья Великая.

Олимпийский комитет России заплатит в виде призовых медалистам олимпиады: золотым медалистам — 4 млн руб., (около 46 217 евро); серебряным медалистам — 2,5 млн руб., (около 28 881 евро); бронзовым медалистам — 1,7 млн руб., (около 19 641 евро).

Перед началом Игр Олимпийский комитет России подготовил инструкцию о поведении спортсменов на Олимпиаде в Токио. В ней содержатся варианты ответов на провокационные вопросы о Крыме, Донбассе, российском флаге, Black Lives Matter, допинге, харассменте и пр., а также о внимательном отношении к поведению в социальных сетях.

Медали

Символика

Флаг 
Поскольку по решению Спортивного арбитражного суда Олимпийский комитет России не может использовать флаг и гимн России, то возникла необходимость выбора альтернативных символов, которые будут использоваться на Играх в Токио. 12 февраля 2021 года МОК опубликовал разъяснения по решению CAS, касающиеся наименования сборной, символов и формы спортсменов, согласно которому спортсмены будут выступать на Играх, используя эмблему Олимпийского комитета России.

Гимн 
Мелодию, которая будет использоваться на Играх в качестве гимна Олимпийский комитет России выбирал самостоятельно, однако она должна была быть утверждена Исполнительным комитетом МОК. Комиссия спортсменов ОКР предложила Олимпийскому комитету России использовать в качестве гимна мелодию песни «Катюша», однако Спортивный арбитражный суд отклонил запрос, пояснив, что мелодия не должна ассоциироваться со страной. В марте 2021 года Олимпийский комитет России предложил использовать в качестве гимна фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 П. И. Чайковского, который ранее использовался на чемпионатах мира по конькобежному спорту и фигурному катанию. В апреле Международный олимпийский комитет утвердил его в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием сборной Олимпийского комитета России на Играх в Токио и Пекине. Адаптацией фрагмента для протокольных мероприятий занимался Денис Мацуев. В новой адаптации фрагмент концерта для фортепиано с оркестром № 1 использовался на чемпионате мира по хоккею.

Форма 
По решению Спортивного арбитражного суда и согласно разъяснениям МОК форма, в которой будут выступать спортсмены может быть выполнена в цветах российского флага, однако на ней не должно быть флага России или любой другой эмблемы, за исключением эмблемы Олимпийского комитета России. Также вместо кода МОК RUS необходимо использовать, утвержденный для Игр код ROC. Если же на форме невозможно убрать слова «Олимпийский комитет России», «Россия» или «Русский», то необходимо добавить к ним фразу «Нейтральный спортсмен». Презентация формы, предложенной ОКР и утверждённой МОК состоялась 14 апреля, за 100 дней до начала Игр в Токио. Официальным экипировщиком сборной стала компания «Zasport».

Состав сборной 
5 декабря 2019 года совместной рабочей группой по координации подготовки к Играм XXXII Олимпиады 2020 года был одобрен порядок и принцип формирования олимпийской команды для участия в Играх. В итоговый состав сборной вошли 336 спортсменов (в первоначальном списке было 335), среди которых 25 олимпийских чемпионов. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме: баскетбола, бейсбола, гольфа, скейтбординга, сёрфинга, софтбола, футбола и хоккея на траве. У мужчин не будет представительства в водном поло, гандболе и регби-7.

Средний возраст команды составляет 27 лет. Самой молодой спортсменкой является Виктория Листунова (спортивная гимнастика, 16 лет), самая опытной — Инесса Меркулова (конный спорт, 56 лет). Самой титулованной спортсменкой является пятикратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина. Руководителем олимпийской делегации был назначен директор по спорту Олимпийского комитета России Андрей Конокотин.

  Академическая гребля
 Александр Вязовкин
 Илья Кондратьев
 Андрей Потапкин
 Мария Боталова
 Екатерина Курочкина
 Анастасия Лебедева
 Елена Орябинская
 Екатерина Питиримова
 Анна Пракатень
 Василиса Степанова

  Бадминтон
 Владимир Иванов
 Сергей Сирант
 Иван Созонов
 Евгения Косецкая

Баскетбол
  Баскетбол 3×3
 Александр Зуев
 Илья Карпенков
 Кирилл Писклов
 Станислав Шаров
 Юлия Козик
 Анастасия Логунова
 Евгения Фролкина
 Ольга Фролкина

  Бокс
 Глеб Бакши
 Альберт Батыргазиев
 Иван Верясов
 Муслим Гаджимагомедов
 Андрей Замковой
 Габил Мамедов
 Имам Хатаев
 Людмила Воронцова
 Саадат Далгатова
 Земфира Магомедалиева
 Светлана Солуянова

  Борьба
Вольная борьба
 Сергей Козырев
 Артур Найфонов
 Гаджимурад Рашидов
 Абдулрашид Садулаев
 Заурбек Сидаков
 Заур Угуев
 Ханум Велиева
 Наталья Воробьёва
 Валерия Коблова
 Любовь Овчарова
 Стальвира Оршуш
 Ольга Хорошавцева

Греко-римская борьба
 Муса Евлоев
 Сергей Емелин
 Сергей Семёнов
 Артём Сурков
 Александр Чехиркин

 Велоспорт
  Шоссе
 Александр Власов
 Ильнур Закарин
 Павел Сиваков
 Тамара Дронова

  Трек
 Иван Гладышев
 Денис Дмитриев
 Павел Якушевский
 Анастасия Войнова
 Мария Новолодская
 Гульназ Хатунцева
 Дарья Шмелёва

  Маунтинбайк
 Антон Синцов
 Виктория Кирсанова

  BMX-рейс
 Евгений Клещенко
 Наталья Афремова
 Наталья Суворова

  BMX-фристайл 
 Ирек Ризаев
 Елизавета Посадских

  Водное поло
 Мария Берснева
 Вероника Вахитова
 Надежда Глызина
 Евгения Головина
 Евгения Иванова
 Эльвира Каримова
 Анна Карнаух
 Екатерина Прокофьева
 Алена Сержантова
 Анастасия Симанович
 Евгения Соболева
 Анна Тимофеева
 Анастасия Федотова

  Волейбол
 Денис Богдан
 Дмитрий Волков
 Артём Вольвич
 Валентин Голубев
 Егор Клюка
 Игорь Кобзарь
 Ильяс Куркаев
 Максим Михайлов
 Павел Панков
 Ярослав Подлесных
 Виктор Полетаев
 Иван Яковлев
 Ирина Воронкова
 Наталия Гончарова
 Екатерина Енина
 Ирина Королёва
 Анна Лазарева
 Полина Матвеева
 Дарья Пилипенко
 Анна Подкопаева
 Ксения Смирнова
 Евгения Старцева
 Арина Федоровцева
 Ирина Фетисова

  Гандбол
 Владлена Бобровникова
 Полина Ведёхина
 Анна Вяхирева
 Полина Горшкова
 Дарья Дмитриева
 Екатерина Ильина
 Виктория Калинина
 Полина Кузнецова
 Ксения Макеева
 Юлия Манагарова
 Елена Михайличенко
 Анна Седойкина
 Анна Сень
 Антонина Скоробогатченко
 Ольга Фомина

 Гребля на байдарках и каноэ
  Гладкая вода
 Роман Аношкин
 Олег Гусев
 Артём Кузахметов
 Евгений Луканцов
 Виктор Мелантьев
 Александр Сергеев
 Максим Спесивцев
 Владислав Чеботарь
 Ирина Андреева
 Варвара Баранова
 Анастасия Долгова
 Наталья Подольская
 Олеся Ромасенко
 Кира Степанова
 Светлана Черниговская

  Гребной слалом
 Павел Эйгель
 Алсу Миназова

  Дзюдо
 Тамерлан Башаев
 Михаил Игольников
 Нияз Ильясов
 Муса Могушков
 Роберт Мшвидобадзе
 Алан Хубецов
 Якуб Шамилов
 Александра Бабинцева
 Дарья Давыдова
 Ирина Долгова
 Наталья Кузютина
 Дарья Межецкая
 Мадина Таймазова

  Конный спорт
 Андрей Митин
 Михаил Настенко
 Татьяна Костерина
 Александра Максакова
 Инесса Меркулова

  Лёгкая атлетика
 Михаил Акименко
 Илья Иванюк
 Василий Мизинов
 Валерий Пронкин
 Илья Шкуренёв
 Сергей Шубенков
 Дарья Клишина
 Мария Ласицкене
 Анжелика Сидорова
 Эльвира Хасанова

  Настольный теннис
 Кирилл Скачков
 Полина Михайлова
 Яна Носкова

  Парусный спорт
 Александр Аскеров
 Денис Грибанов
 Сергей Комиссаров
 Павел Созыкин
 Екатерина Зюзина
 Анна Хворикова

  Плавание
 Кирилл Абросимов
 Михаил Вековищев
 Иван Гирёв
 Владислав Гринёв
 Михаил Довгалюк
 Илья Дружинин
 Александр Егоров
 Андрей Жилкин
 Климент Колесников
 Александр Красных
 Александр Кудашев
 Мартин Малютин
 Кирилл Мартынычев
 Андрей Минаков
 Владимир Морозов
 Кирилл Пригода
 Евгений Рылов
 Максим Ступин
 Григорий Тарасевич
 Антон Чупков
 Александр Щёголев
 Вероника Андрусенко
 Анастасия Гуженкова
 Анна Егорова
 Юлия Ефимова
 Мария Каменева
 Анастасия Кирпичникова
 Елизавета Клеванович
 Валерия Саламатина
 Арина Суркова
 Мария Темникова
 Дарья К. Устинова
 Дарья С. Устинова
 Анастасия Фесикова
 Евгения Чикунова
 Светлана Чимрова

  Пляжный волейбол
 Вячеслав Красильников
 Илья Лешуков
 Константин Семёнов
 Олег Стояновский
 Надежда Макрогузова
 Светлана Холомина

  Прыжки в воду
 Александр Бондарь
 Евгений Кузнецов
 Виктор Минибаев
 Никита Шлейхер
 Анна Конаныхина
 Мария Полякова
 Юлия Тимошинина

  Прыжки на батуте
 Дмитрий Ушаков
 Андрей Юдин
 Сусана Кочесок
 Яна Лебедева

  Регби-7
 Алина Артерчук
 Анна Баранчук
 Яна Данилова
 Елена Здрокова
 Марина Кукина
 Дарья Лушина
 Дарья Норицина
 Мария Погребняк
 Кристина Середина
 Надежда Созонова
 Алёна Тирон
 Байзат Хамидова
 Дарья Шестакова

  Синхронное плавание
 Марина Голядкина
 Вероника Калинина
 Светлана Колесниченко
 Полина Комар
 Александра Пацкевич
 Светлана Ромашина
 Влада Чигирёва
 Алла Шишкина
 Мария Шурочкина

  Современное пятиборье
 Александр Лифанов
 Ульяна Баташова
 Гульназ Губайдуллина

  Спортивная гимнастика
 Денис Аблязин
 Давид Белявский
 Артур Далалоян
 Александр Карцев
 Никита Нагорный
 Владислав Поляшов
 Лилия Ахаимова
 Елена Герасимова
 Анастасия Ильянкова
 Виктория Листунова
 Ангелина Мельникова
 Владислава Уразова

  Спортивное скалолазание
 Алексей Рубцов
 Юлия Каплина
 Виктория Мешкова

  Стрельба
 Алексей Алипов
 Антон Аристархов
 Леонид Екимов
 Максим Кабацкий
 Сергей Каменский
 Владимир Масленников
 Вадим Мухаметьянов
 Артём Черноусов
 Зиля Батыршина
 Виталина Бацарашкина
 Наталья Виноградова
 Анастасия Галашина
 Юлия Зыкова
 Юлия Каримова
 Дарья Семьянова
 Екатерина Субботина
 Маргарита Черноусова

  Стрельба из лука
 Галсан Базаржапов
 Светлана Гомбоева
 Елена Осипова
 Ксения Перова

  Теннис
 Аслан Карацев
 Даниил Медведев
 Андрей Рублёв
 Карен Хачанов
 Екатерина Александрова
 Елена Веснина
 Вероника Кудерметова
 Анастасия Павлюченкова

  Триатлон
 Дмитрий Полянский
 Игорь Полянский
 Анастасия Горбунова
 Александра Разарёнова

  Тхэквондо
 Михаил Артамонов
 Владислав Ларин
 Максим Храмцов
 Татьяна Минина

  Тяжёлая атлетика
 Тимур Наниев
 Кристина Соболь

  Фехтование
 Сергей Бида
 Антон Бородачев
 Кирилл Бородачев
 Никита Глазков
 Дмитрий Даниленко
 Камиль Ибрагимов
 Константин Лоханов
 Владислав Мыльников
 Вениамин Решетников
 Тимур Сафин
 Павел Сухов
 Сергей Ходос
 Софья Великая
 Инна Дериглазова
 Аделина Загидуллина
 Виолетта Колобова
 Лариса Коробейникова
 Юлия Личагина
 Марта Мартьянова
 Айзанат Муртазаева
 Ольга Никитина
 София Позднякова
 Виолетта Храпина

  Художественная гимнастика
 Арина Аверина
 Дина Аверина
 Анастасия Близнюк
 Анастасия Максимова
 Анастасия Татарева
 Алиса Тищенко
 Ангелина Шкатова

Результаты соревнований

Академическая гребля 

Соревнования по академической гребле пройдут с 24 по 31 июля 2021 года на гребном канале Си Форест в Токийском заливе. В следующий раунд из каждого заезда проходят несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В июне 2017 года МОК, в рамках проводимой политики гендерного равенства, утвердил решение о замене соревнований в мужских легковесных четвёрках на женские четвёрки распашные. Впервые в истории количество дисциплин у мужчин и женщин в олимпийской программе академической гребли стало равным.

В отборочный заезд гребных соревнований попадают спортсмены, выбывшие в предварительном раунде. В финал A выходят 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывают места в утешительных финалах B-F.

Основным этапом отбора на Олимпийские игры стал чемпионат мира 2019 года в австрийском Оттенсхайме. По его результатам российские гребцы не смогли завоевать ни одной олимпийской лицензии, в результате чего им пришлось участвовать в дополнительных квалификационных соревнованиях.

После неудачного чемпионата мира было принято решение сменить главного тренера сборной. В ноябре 2020 года тренировать сборную Россию начали итальянец Джанни Постильоне, а также литовец Миколас Масилионис. Перед Постильоне была поставлена задача завоевать максимально возможное количество лицензий на квалификационных отборочных регатах 2021 года и успешно выступить на Играх в Токио. При этом старшим тренером сборной остался Дмитрий Ковалёв. Первые олимпийские лицензии российские гребцы завоевали по итогам европейской квалификации. Их обладателями стали Анна Пракатень в женской одиночке и Мария Боталова с Анастасией Лебедевой в легковесной двойке парной. Также квалификационное место в мужской одиночке занял Александр Вязовкин, однако не получил олимпийскую лицензию по правилам квалификации. В мае 2021 года в швейцарском Люцерне состоялась заключительная мировая квалификационная регата, по итогам которой российские гребцы смогли завоевать сразу 5 олимпийских лицензий. Завоевав семь олимпийских лицензий российская сборная показала лучший результат в истории. Ранее российские гребцы выступали максимум в 6 дисциплинах на одних Играх (1996, 2000, 2004).

По словам президента Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексея Свирина российские гребцы рассчитывают завоевать на Играх две медали — серебро и бронзу. 9 июня был объявлен состав сборной для участия в Олимпийских играх. В него вошли 16 человек, из которых 14 примут участие в соревнованиях, а ещё двое (Никита Еськин и Кира Ювченко) заявлены на Игры в качестве запасных. В начале июля стало известно, что в допинг-пробах Никиты Моргачёва и Павла Сорина, взятых 17 июня во время тренировочных сборов в Греции, был обнаружен мельдоний. Моргачёв и Сорин должны были выступить в составе четвёрки парной. В составе сборной их заменили Никита Еськин и Александр Матвеев. 18 июля тренерский штаб сборной объявил, что проанализировав результаты тренировок четвёрки парной, пришёл к выводу, что уровень мастерства гребцов, заменивших дисквалифицированных спортсменов, не соответствует олимпийским стандартам, а также в связи с невозможностью правильно провести заключительный этап подготовки и, как следствие, невозможность показать достойный результат, было принято решение отказаться от олимпийской лицензии в данном виде программы.

 Мужчины

 Женщины

Бадминтон 

Соревнования по бадминтону на летних Олимпийских играх 2020 будут проходить с 24 июля по 2 августа 2021 года. Квалификационный отбор на Олимпийские игры 2020 года в бадминтоне осуществлялся на основании мирового рейтинга Всемирной федерация бадминтона (BWF) по состоянию на 15 июня 2021 года. По его итогам Олимпийский комитет России, как и на Играх в Рио-де-Жанейро, смог получить 3 олимпийские лицензии: в мужском и женском одиночных разрядах (Сергей Сирант и Евгения Косецкая), а также в мужском парном разряде (Владимир Иванов и Иван Созонов). Были близки к попаданию на Игры чемпионы Европы смешанная пара Родион Алимов/Алина Давлетова и женская пара Екатерина Малькова/Алина Давлетова, однако из-за того, что ряд турниров был отменён, а также определённое количество мест было распределено согласно континентальным квотам, Алимов и Давлетова оказались на первой строчке резервного списка, а Малькова и Давлетова на второй.

Одиночный разряд

Парный разряд

Баскетбол

Баскетбол 
Мужчины

Мужская сборная России, заняв 3 место на групповом турнире чемпионата мира 2019, классифицировалась на олимпийский квалификационный турнир, где уступила в предварительном раунде сборным Мексики 64:72 и Германии 67:69 и не попала на Игры.

Женщины

Женская сборная России после поражения на чемпионате Европы 2019 в 1/4 финала от Испании 54:78 проиграла там же сборной Швеции в квалификационном матче 52:57 и не смогла попасть на олимпийский квалификационный турнир.

Баскетбол 3×3 
9 июня 2017 года Исполком Международного олимпийского комитета принял решение включить баскетбол 3×3 в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. На Играх выступили по 8 сборных у мужчин и женщин. Квалификация осуществлялась по результатам мирового рейтинга и квалификационных турниров.

Соревнования проходили на юге Токио в городском спортивном парке Аоми. В заявку каждой сборной можно было включить по 4 баскетболиста. Длительность каждого матча составляла 10 минут или до того момента, пока одна из сборных не набирала 21 очко.

Мужчины

Мужская сборная России по баскетболу 3×3 гарантировала себе участие в Олимпийских играх, заняв второе место в мировом рейтинге по состоянию на 1 ноября 2019 года.
Состав

Результаты
 Групповой этап

 Четвертьфинал

 Полуфинал

 Финал

Итог: по результатам олимпийского турнира мужская сборная Олимпийского комитета России по баскетболу 3×3 заняла 2-е место.

Женщины

Женская сборная России по баскетболу 3×3 гарантировала себе участие в Олимпийских играх, заняв первое место в мировом рейтинге по состоянию на 1 ноября 2019 года. Перед началом турнира в сборной произошла замена. Вместо получившей травму во время контрольных матчей Марии Черепановой в состав сборной была включена Евгения Фролкина.
Состав

* Место в индивидуальном мировом рейтинге FIBA 3×3 на 6 июня 2021 года.
Результаты
 Групповой этап

В дебютном матче олимпийского баскетбольного турнира 3×3 встретились сборные ОКР и Японии. С начала матча преимуществом завладели российские баскетболистки, создавшие отрыв в 8 очков (10:2), однако японские баскетболистки практически смогли отыграться, сократив отставание до минимума 19:18, но благодаря 2-очковому броску Юлии Козик удалось одержать победу 21:18.

 Полуфинал

 ФиналИтог: по результатам олимпийского турнира женская сборная Олимпийского комитета России по баскетболу 3×3 заняла 2-е место.

  Бокс 

Бокс на летних Олимпийских играх 2021 года пройдут с 24 июля по 8 августа на арене Рёгоку Кокугикан. Соревнования пройдут по системе плей-офф. Для победы в олимпийском турнире боксёру необходимо одержать либо четыре, либо пять побед в зависимости от жеребьёвки соревнований. Оба спортсмена, проигравшие в полуфинальных поединках, становятся обладателями бронзовых наград.

Основным этапом отбора на Олимпийские игры для российских боксёров стали европейские квалификационные соревнования. 14 марта 2020 года в Лондоне стартовал отборочный турнир, однако он не был завершён из-за пандемии COVID-19. По итогам лондонской части соревнований олимпийскую лицензию смог завоевать Альберт Батыргазиев, пробившийся в четвертьфинал соревнований в весовой категории до 57 кг. Квалификационный турнир возобновился 4 июня 2021 года в Париже. По его результатам российские боксёры завоевали сразу 10 олимпийских лицензий (включая квоту Батыргазиева). Ещё одну квоту получила Людмила Воронцова, ставшая первой в квалификационном рейтинге BTF.

Женщины

  Борьба 

В соревнованиях по борьбе, как и на предыдущих четырёх Играх, разыгрывалось 18 комплектов наград. По 6 у мужчин в вольной и греко-римской борьбе и 6 у женщин в вольной борьбе. Турнир пройдёт по олимпийской системе с выбыванием. В утешительный раунд попадали участники, проигравшие в своих поединках будущим финалистам соревнований. Каждый поединок состоял из двух раундов по 3 минуты, победителем становился спортсмен, набравший большее количество технических очков. По окончании схватки, в зависимости от результатов спортсменам начислялись классификационные очки.

Используемые сокращения: 
VFA (5:0) — победа на туше; 
VSU (4:0) — победа по техническому превосходству (8 баллов разницы в греко-римской борьбе и 10 баллов — в вольной без технических баллов у проигравшего); 
VSU1 (4:1) — победа по техническому превосходству в одном или двух периодах, с техническим баллом у проигравшего; 
VPO (3:0) — победа по баллам, когда борец выигрывает 2 периода с преимуществом, набрав от 1 до 7 баллов в греко-римской борьбе и от 1 до 9 — в вольной без технических баллов у проигравшего; 
VPO1 (3:1) — победа по баллам с техническими баллами у проигравшего; 
Мужчины
 Вольная борьба

 Греко-римская борьба

Женщины
 Вольная борьба

Велоспорт

Шоссе 
Мужчины

Женщины

Трековые гонки 
Спринт

Командный спринт

Кейрин

Омниум
Курсивом выделены очки, вошедшие в итоговую сумму.

Мэдисон

Маунтинбайк 
Кросс-кантри

BMX 
BMX-рейс

BMX-фристайл
В первый день соревнований спортсмены выполняют две попытки, по среднему значению которых велосипедисты ранжируются для участия в финале. Велогонщик, набравший наибольшее среднее значение очков, стартует в финале последним. В финале также выполняются две попытки, но в зачёт идёт только лучшая из них.

Водные виды спорта

Водное поло 

Соревнования по водному поло на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 25 июля по 9 августа в международном плавательном центре Тацуми.

Мужчины

Мужская сборная России, уступив в полуфинале  сборной Хорватии (11:11, 13:14, пен.), не вошла в тройку лучших и не попала на Игры.

Женщины

Женская сборная России, уступив в финале чемпионата Европы 2020 сборной Испании, завоевала единственную олимпийскую путёвку, разыгрывавшуюся на турнире — испанки квалифицировались ранее, заняв второе место на чемпионате мира 2019.

Состав

Результаты
 Групповой этап (Группа B)

 Четвертьфинал

 Полуфинал

 Матч за 3-е место

Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.

14 июля стало известно, что Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила Александра Кудашева и Веронику Андрусенко на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS), однако 18 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение российских пловцов и допустил их до участия в Олимпийских играх. Перед вылетом в Токио чемпион Европы 2021 года Илья Бородин сдал положительный тест на коронавирус и был вынужден пропустить Олимпийские игры.

Мужчины

 Открытая вода

 Женщины

 Открытая вода

 Смешанные команды

Прыжки в воду 

 Мужчины

Женщины

Синхронное плавание 

Соревнования в синхронном плавании на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут со 2 по 7 августа 2021 года в Олимпийском центре водных видов спорта. По итогам квалификационного раунда в соревнованиях дуэтов в финал проходят 12 сильнейших сборных. В финале синхронистки исполняют только произвольную программу. Итоговая сумма складывается из результатов финальной произвольной программы и баллов, полученных дуэтами за техническую программу, исполненную в квалификационном раунде. В группах нет предварительного раунда, а результат складывается из суммы технической и произвольной программы.

Обе олимпийские лицензии российские синхронистки завоевали в мае 2019 года, одержав победу в соревнованиях групп на Кубке Европы.

1 июля 2021 года был объявлен состав сборной Олимпийского комитета России для участия в Играх 2021 года. В соревнованиях дуэтов по сравнению с Играми 2016 года произошла замена. Вместо завершившей спортивную карьеру Натальи Ищенко в паре со Светланой Ромашиной выступит олимпийская чемпионка 2016 года в группе Светлана Колесниченко. Также Ромашина и Колесниченко выступят в группах. По итогам соревнований Ромашина, являющаяся рекордсменкой по количеству побед на чемпионатах мира среди женщин, также может стать единоличным лидером по количеству золотых медалей Олимпийских игр в синхронном плавании, опередив Анастасию Давыдову и Наталью Ищенко, у которых также, как и у Ромашиной, по 5 золотых наград. В группах помимо Ищенко звание олимпийских чемпионок не будут защищать Гелена Топилина и Елена Прокофьева, вместо них на Играх дебютируют многократные чемпионки мира Марина Голядкина и Полина Комар. Также в качестве запасной на Игры заявлена Вероника Калинина.

Перед началом Олимпийских игр, из-за запрета МОК на использование государственной символики, Ромашиной и Колесниченко пришлось убрать из композиции название страны, которое звучало на английском языке, и заменить эскизы купальников, на которых был изображён медведь.

Волейбол

Волейбол 

Мужчины

Мужская сборная России квалифицировалась на Игры, победив сборные Мексики, Кубы и Ирана в интерконтинентальном квалификационном турнире, проходившем в Санкт-Петербурге 9—11 августа 2019 года.

Состав

Результаты
  Групповой этап (группа B)

  Четвертьфинал

  Полуфинал

  Финал

Женщины
Женская сборная России квалифицировалась на Игры, обыграв сборные Мексики, Канады и Южной Кореи в интерконтинентальном квалификационном турнире, проходившем 1—4 августа 2019 года в Калининграде.

Состав

Результаты
  Групповой этап (Группа B)

  Четвертьфинал

Пляжный волейбол 
Мужчины

Женщины

Гандбол 

Мужчины

Мужская сборная России не смогла отобраться на Олимпийские игры, заняв 14 место на чемпионате мира 2019 и 22 место на чемпионате Европы 2020. Низкие места на этих соревнованиях не позволили попасть и на .

Женщины

Женская сборная России, заняв третье место на чемпионате мира 2019, классифицировалась на олимпийский квалификационный турнир. Выиграв в мартовском турнире в Дьёре все три матча, команда отобралась на Игры.

Состав

 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

 Четвертьфинал

 Полуфинал

 Финал

Гимнастика

Спортивная гимнастика 

Соревнования по спортивной гимнастике пройдут с 24 июля по 3 августа. В квалификационном раунде пройдёт отбор, как в финал командного многоборья, так и в финалы личных дисциплин. В финал индивидуального многоборья пройдут 24 спортсмена с наивысшими результатами, а в финалы отдельных упражнений по 8 спортсменов, причём в финале личных дисциплин страна не сможет быть представлена более, чем 2 спортсменами. В командном многоборье в квалификации на каждом снаряде выступят по 4 спортсмена, но в зачёт пойдут только три лучших результата. В финале командных соревнований на каждом снаряде выступит по три спортсмена и все три результата шли в зачёт. В отличие от Игр 2016 года в заявку командного многоборья войдёт по 4 гимнаста, а не 5 как было в Рио-де-Жанейро. Также национальный олимпийский комитет во время квалификационных соревнований мог завоевать две индивидуальные лицензии на участие в отдельных упражнениях.

По итогам чемпионата мира 2018 года и мужская, и женская сборные России завоевали лицензии на участие в командном многоборье. Ещё две индивидуальные лицензии российские гимнасты завоевали по результатам Мировой серии и чемпионата Европы 2021 года.

10 июня 2021 года старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко объявила состав сборных для участия в командном многоборье.

Мужчины
 Многоборье

 Индивидуальные упражнения

Женщины
 Многоборье

 Индивидуальные упражнения

Художественная гимнастика 

Начиная с 2000 года сборная России неизменно выигрывала оба вида олимпийской программы художественной гимнастики. На Играх в Токио россиянки вновь будут представлены максимально возможным количеством спортсменок, завоевав олимпийские лицензии по итогам чемпионата мира 2018 года.

Прыжки на батуте 

Мужчины

Женщины

Гребля на байдарках и каноэ

Гладкая вода 
Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на гладкой воде пройдут на водном канале Си Форест, расположенном в Одайба. В каждой дисциплине соревнования проходят в три этапа: предварительный раунд, полуфинал и финал.

По итогам чемпионата мира 2019 года Олимпийский комитет России стал обладателем 5 олимпийских лицензий для лодок и 12 для спортсменов. Также две квоты были завоёваны на европейском квалификационном турнире, а ещё одна на предолимпийском этапе Кубка мира в Барнауле, где сильнее всех была Наталья Подольская. Гребец, завоевавший олимпийскую лицензию, обязан стартовать на той дистанции, в которой квалифицировался на Игры в Токио, но также он может быть заявлен и на других дистанциях, благодаря чему российские гребцы выступят ещё на двух дистанциях. По итогам квалификационных соревнований Олимпийский комитет России получил право заявить 16 гребцов из 18 максимально возможных.

Отбор в сборную Олимпийского комитета России на Игры в Токио осуществлялся по результатам чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ 2021 года. По его итогам были выбраны 15 гребцов, которые получили право выступить на Олимпийских играх.

Мужчины

Женщины

Гребной слалом 
В 2008 году впервые в истории проведения соревнований по гребному слалому на Олимпийских играх была изменена программа соревнований. В рамках проводимой МОК политики гендерного равенства соревнования в мужской каноэ-двойки были заменены на женскую каноэ-одиночку. Также это стало первым шагом к введению в программу соревнований смешанной каноэ-двойки.

Основным этапом отбора стал чемпионат мира 2019 года. По его итогам олимпийские лицензии для России завоевали байдарочники Павел Эйгель и Алсу Миназова.

Квалификационный раунд проходил в две попытки. Результат в каждой попытке складывался из времени, затраченного на прохождение трассы и суммы штрафных очков, которые спортсмен получал за неправильное прохождение ворот. Одно штрафное очко равнялось одной секунде. Из 2 попыток выбирался лучший результат, по результатам которого, выявлялись спортсмены с наименьшим количеством очков, которые проходили в следующий раунд. В полуфинале гребцы выполняли по одной попытки. В финал проходили спортсмены с наименьшим результатом.

Мужчины

Женщины

Дзюдо 

Соревнования по дзюдо проводились по системе с выбыванием. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с дзюдоистами, проигравшими в полуфинале.

 Мужчины

 Женщины

 Смешанные команды

Карате 

Соревнования по карате на летних Олимпийских играх пройдут с 5 по 7 августа 2021 года в зале спортивной арены Nippon Budokan. Карате дебютирует в программе Олимпийских игр, однако на Играх 2024 года оно уже не будет представлено.

Квалификация на Игры осуществлялась на основании олимпийского рейтинга и по результатам квалификационных турниров. Единственной россиянкой, сумевшей отобраться на Игры стала Анна Чернышева, однако она не смогла выступить на Играх из-за положительного теста на COVID-19.

Конный спорт 

 Выездка
Соревнования по выездке включают три теста высшего уровня сложности по системе Международной федерации конного спорта (FEI): Большой приз (), Переездка Большого приза () и КЮР Большого приза (). Итоговая оценка в каждом из тестов рассчитывается, как среднее арифметическое значение оценок семи судей. В личном первенстве конники были разбиты на шесть групп, из которых по 2 сильнейших конника выходили в финал. Ещё 6 спортсменов добирались по лучшему результату в общем рейтинге. В отличие от Игр 2016 года переездка Большого приза шла в зачёт командного турнира.

 Троеборье
Троеборье состоит из манежной езды, кросса и конкура. В выездке оценивается степень контроля всадника над лошадью и способность выполнить обязательные элементы выступления. Также при выступлении оценивается внешний вид лошади и всадника. Жюри выставляет как положительные оценки за удачно выполненные упражнения, так и штрафные баллы за различного рода ошибки. После окончания выступления по специальной формуле вычисляется количество штрафных очков. Соревнования по кроссу требуют от лошади и её наездника высокой физической подготовленности и выносливости. Дистанция для кросса достаточно протяжённая и имеет множество препятствий различного типа. Штрафные очки во время кросса начисляются за сбитые препятствия, за превышение лимита времени и за опасную езду. В конкуре за каждое сбитое препятствие спортсмену начисляются 4 штрафных балла, а за превышение лимита времени 1 штрафное очко (за каждую начатую секунду сверх нормы времени).

Лёгкая атлетика 

Из-за дисквалификации ВФЛА и приостановления приёма заявок на выдачу нейтрального статуса россияне с 1 декабря 2019 не могли выступать на международных соревнованиях, и тем самым были лишены возможность выполнить квалификационные критерии для участия в Олимпийских играх. В марте 2021 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение возобновить выдачу российским спортсменам нейтральных статусов для участия в соревнованиях, но при этом на Игры в Токио в состав сборной смогут быть включены не более десяти легкоатлетов. 29 июня 2021 года ВФЛА опубликовала окончательный состав из 10 легкоатлетов, которые примут участие в играх.

Мужчины
 Беговые дисциплины

 Шоссейные дисциплины

 Технические дисциплины

  Многоборье

Женщины
  Шоссейные дисциплины

  Технические дисциплины

  Настольный теннис 

Соревнования по настольному теннису проходили по системе плей-офф. Каждый матч продолжается до тех пор, пока один из теннисистов не выигрывает 4 партии. Сильнейшие 16 спортсменов начинали соревнования с третьего раунда, следующие 16 по рейтингу стартовали со второго раунда.

 Мужчины

 Женщины

  Парусный спорт 

Соревнования по парусному спорту в каждом из классов состояли из 10 или 12 гонок. Каждую гонку спортсмены начинали с общего старта. Победителем становился экипаж, первым пересекший финишную черту. Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому командой месту. 10 лучших экипажей по результатам предварительных заплывов попадали в медальную гонку, результаты которой также шли в общий зачёт. В медальной гонке, очки, полученные экипажем удваивались. В случае если участник соревнований не смог завершить гонку ему начислялось количество очков, равное количеству участников плюс один. При итоговом подсчёте очков не учитывался худший результат, показанный экипажем в одной из гонок. Сборная, набравшая наименьшее количество очков, становится олимпийским чемпионом.

Россия завоевала одну квоту на чемпионате мира по парусному спорту 2018.

29 мая 2021 года на Президиуме ВФПС был утвержден окончательный состав сборной на Игры, в который вошли 6 спортсменов (4 мужчины и 2 женщины). Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро Стефания Елфутина несмотря на полученные лицензии на чемпионате мира по парусному спорту 2018 года в заявку не попала, в связи с выявленными в 2018 году проблемами со здоровьем. На момент обнародования состава спортсменка не имела медицинского допуска к тренировочному и соревновательному процессам. Квоту Елфутиной делегировали Анне Хвориковой.

Мужчины

Женщины

  Регби-7 МужчиныМужская сборная России не смогла попасть на Игры, заняв 9-е место на , проходившем 13-14 июля 2019 года во Франции.ЖенщиныЖенская сборная России квалифицировалась на Игры, выиграв со сборной Франции две путёвки на , состоявшемся 19-20 июня 2021 года в Монако.Состав Результаты
 Групповой этап (Группа A)

Современное пятиборье 

Современное пятиборье включает в себя: стрельбу, плавание, фехтование, верховую езду и бег. Как и на предыдущих Играх бег и стрельба были объединены в один вид — комбайн. В комбайне спортсмены стартовали с гандикапом, набранным за предыдущие три дисциплины (4 очка = 1 секунда). Олимпийским чемпионом становится спортсмен, который пересекает финишную линию первым.

Мужчины

Женщины

Спортивное скалолазание 

Мужчины

Женщины

Стрельба 

 Мужчины

 Женщины

 Смешанные пары

Стрельба из лука 

Соревнования по стрельбе из лука прошли с 23 по 31 июля в парке Юмэносима. Традиционно квалификационный раунд лучников прошёл в день открытия Олимпийских игр. По сравнению с Играми 2016 года в программу соревнований в стрельбе из лука добавились соревнования среди смешанных пар.

В квалификации соревнований лучники выполняли 12 серий выстрелов по 6 стрел с расстояния 70 метров. По итогам предварительного раунда составлялась сетка плей-офф, где в 1/32 финала 1-й номер посева встречается с 64-м, 2-й с 63-м и т. д. В поединках на выбывание спортсмены выполняли по три выстрела. Участник, набравший за эту серию больше очков получал 2 очка. Если же оба лучника набирали одинаковое количество баллов, то они получали по одному очку. Победителем пары становился лучник, первым набравший 6 очков.

Летом 2019 года российские лучницы пробились в четвертьфинал чемпионата мира в командном первенстве. Этот результат принёс сборной России олимпийскую лицензию на участие в командном турнире. Также россиянки получили возможность выставить трёх спортсменок в личном первенстве. У мужчин единственную олимпийскую лицензию завоевал Галсан Базаржапов, пробившийся в четвертьфинал финальной олимпийской квалификации в Париже. Последний раз в мужских соревнованиях в стрельбе из лука россияне участвовали в 2008 году, где обладателем бронзовой награды стал Баир Бадёнов. Также, благодаря получению квоты в мужском разряде, Олимпийский комитет России получил право выставить пару для участия в смешанных соревнованиях. По сравнению с чемпионатом мира, во время которого российские спортсменки завоевали лицензии, в итоговом составе сборной произошло одно изменение. В заявку сборной на Игры в Токио вместо участницы Игр 2012 и 2016 годов Инны Степановой вошла Светлана Гомбоева.

По словам президента Российской федерации стрельбы из лука Владимира Ешеева российские спортсмены рассчитывают завоевать, как минимум, одну медаль.

Мужчины

Женщины
23 июля состоялся квалификационный раунд. По его результатам высокое 8-е место показала Ксения Перова. Елена Осипова стала 22-й, а Светлана Гомбоева 45-й. Сразу по окончании квалификационного раунда Гомбоева потеряла сознание из-за теплового удара. Ей оказали первую помощь, после чего отправили в больницу. По словам старшего тренера сборной Галины Шадриной тепловой удар стал причиной невысокого результата Гомбоевой в квалификации. В квалификации командного турнира российские лучницы показали 6-й результат, в результате чего они стартовали в 1/8 финала поединком против сборной Украины.

Смешанная команда
Состав смешанной команды для участия в соревнованиях определялся по итогам квалификационного раунда. Мужчина и женщина, показавшие в квалификации лучший результат получали право выступить в командном турнире. Для попадания в плей-офф смешанному дуэту было необходимо попасть в число 16 сильнейших сборных из 29, заявленных на Игры.

Поскольку в мужской части соревнований сборная ОКР была представлена только одним спортсменом — Галсаном Базаржаповым, то он автоматически квалифицировался в турнир смешанных команд, а его результат (653 очка) входил в итоговую сумму очков. В женской части Ксения Перова значительно опередила своих соотечественниц и заняла место в составе сборной. Также высокий результат (664 очка), показанный Перовой, позволил сборной ОКР занять 10-е место в предварительном рейтинге и квалифицироваться в 1/8 финала.

Теннис 

Соревнования по теннису на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 24 июля по 1 августа 2021 года на хардовых кортах комплекса Ariake Tennis Forest Park, на которых также проходит и Открытый чемпионат Японии. По сравнению с предыдущими Играми формат соревнований не претерпел изменений. Для победы в одиночном разряде теннисистам необходимо одержать 6 последовательных побед, а в парном — 5.

Квалификация на Игры осуществлялась на основании рейтингов ATP и WTA по состоянию на 7 июня 2021 года, при условии выполнения теннисистами ряда дополнительных критериев, включая необходимость принять участие в матчах Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. По итогам квалификации российские теннисисты получили максимальную квоту в одиночных и парных разрядах.

21 июня президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объявил состав пар, которые примут участие в Играх в Токио. 6 июля стало известно, что по состоянию здоровья на Играх не выступит Дарья Касаткина. В составе сборной её должна была заменить Светлана Кузнецова, однако она отказалась от участия в Играх. В итоге Касаткину заменила Елена Веснина, ранее заявленная в парном турнире. Также на Играх из-за проблем с ногой не выступит Вера Звонарёва, которая должна была выступать с Еленой Весниной. В результате на турнире выступит только одна женская пара — Елена Веснина/Вероника Кудерметова, а Анастасия Павлюченкова примет участие только в одиночном разряде.

Мужчины

Женщины

Смешанные пары

Триатлон 

Соревнования по триатлону пройдут с 26, 27 и 31 июля на территории парка Одайба Маринэ. На Играх в Токио в медальную программу добавлены соревнования среди смешанных команд, проходящие в формате эстафеты с участием двух мужчин и двух женщин. Дистанция триатлона состоит из 3 этапов — плавание (1,5 км в индивидуальном первенстве, 300 м в эстафете), велоспорт (43 км и 8 км), бег (10 км и 2 км).

Мужчины

Женщины

Смешанная эстафета

Тхэквондо 

Соревнования по тхэквондо на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 24 по 27 июля 2021 года на спортивной арене Макухари Мэссэ. Олимпийский турнир проходит по системе плей-офф. Для победы в турнире спортсмену необходимо одержать 4 победы. Тхэквондисты, проигравшие по ходу соревнований будущим финалистам, принимают участие в утешительном турнире за две бронзовые медали.

Квалификационный отбор на Олимпийские игры осуществлялся на основании мирового рейтинга и результатов квалификационных турниров. В декабре 2019 года был объявлен список спортсменов, квалифицировавшихся по рейтингу. По его результатам лицензии смогли завоевать четыре российских тхэквондиста. На Игры планировал отобраться двукратный призёр Олимпийских игр Алексей Денисенко, но из-за многочисленных травм не смог выполнить квалификационные нормативы.

 Мужчины

 Женщины

Тяжёлая атлетика 

Соревнования по тяжёлой атлетике на летних Олимпийских играх пройдут с 24 июля по 4 августа 2021 года в здании Токийского международного форума. В 2018 году произошёл пересмотр весовых категорий, в результате чего количество разыгрываемых медалей у мужчин и женщин стало равным, а количество спортсменов, заявленных на Игры уменьшилось. Во время олимпийского цикла тяжёлая атлетика была под угрозой исключения из Игр.

В рамках соревнований проводятся два упражнения — рывок и толчок. В каждом из упражнений спортсмену даётся 3 попытки. Победитель определяется по сумме двух упражнений. При равенстве результатов победа присуждается спортсмену, с меньшим собственным весом.

Квалификация на Игры проходила на основании мирового рейтинга IWF. В отличие от предыдущих Игр большинство олимпийских квот были именными и присуждались конкретному спортсмену на основании позиции в рейтинге и континентальной квоте. Также в связи с большим количеством нарушений антидопинговых правил у многих стран количество квот было ограниченным.

Поскольку российские спортсмены в период с 2008 по 2020 год допустили более 20 нарушений антидопинговых правил, то для участия в Играх Олимпийский комитет России мог заявить только двух спортсменов. 21 июня 2021 года тренерский штаб сборной России объявил, что на Играх в составе сборной Олимпийского комитета России выступят Тимур Наниев (до 109 кг) и Кристина Соболь (до 49 кг), показавшая более высокие результаты, чем основная соперница в борьбе за олимпийское место Светлана Ершова (до 55 кг).

Мужчины

Женщины

Фехтование 

Соревнования по фехтованию на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 24 июля по 1 августа 2021 года на спортивной арене Макухари Мэссэ. Начиная с Игр 2020 года Международная федерация фехтования отменила принцип ротации и медали будут разыгрываться во всех 12 дисциплинах фехтования.

В индивидуальных соревнованиях спортсмены сражаются три раунда по три минуты, либо до того момента, как один из спортсменов нанесёт 15 уколов. В командных соревнованиях поединок идёт 9 раундов по 3 минуты каждый, либо до 45 уколов. Если по окончании времени в поединке зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительная минута до «золотого» укола.

Квалификация на Игры осуществлялась на основании мирового рейтинга FIE по состоянию на 5 апреля 2021 года. Ещё по 4 места в каждом виде индивидуальной программы распределялись по результатам отборочного континентального турнира. По итогам квалификационных соревнований российские фехтовальщики завоевали максимально возможные 18 лицензий. Такого же результата смогли добиться только сборные Италии и США. 21 июня бюро исполкома Федерации фехтования России утвердило состав сборной для участия в Олимпийских играх в Токио.

 Мужчины

 Женщины

Примечания

Ссылки 
 Сборная ОКР  на странице Олимпийских игр 2020
 Сборная ОКР  на сайте Olympedia.org
 Состав сборной  на сайте Олимпийского комитета России.
 

Россия
Спорт в России в 2021 году